Der SHV-Grossfeld-Cup 2001 war die 74. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

Hauptrunden

Rangliste 

Stand: 29. Juni 2017

Spiele

Einzelnachweise 

2001
Handballveranstaltung 2001
Sportveranstaltung im Kanton Zürich
Illnau-Effretikon